Guerra federal puede referirse a:

 Guerra Federal de Venezuela, 1859-1863.
 Guerra Federal de Bolivia, 1898-1899.